Аркадио Вентури (, 18 мая 1929, Виньоола) — итальянский футболист, играл на позиции полузащитника. По завершении игровой карьеры — футбольный тренер.

Выступал в Серии А за «Рому» и «Интернационале», а также национальную сборную Италии.

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 1947 году выступлениями за команду клуба «Виньйолезе», в которой провел один сезон.

Своей игрой привлек внимание представителей тренерского штаба столичной «Ромы», к составу которого присоединился летом 1948 года. 19 сентября 1948 года Вентури дебютировал за «волков» в матче против «Болоньи» (1:2) и с тех пор стал стабильным основным форвардом клуба, забив 100 голов в 288 чемпионата на протяжении девяти сезонов. В том числе сыграл 37 матчей (6 голов) в сезоне 1951/52, когда команда выступала в Серии Б и помог ей с первой попытки выиграть второй дивизион и вернуться в высший итальянский дивизион. Являлся капитаном клуба с 1953 года по 1957 год.

На протяжении 1957—1960 годов защищал цвета «Интернационале», но игроком основы не был.

Завершил профессиональную игровую карьеру в «Брешии», за которую выступал на протяжении сезона 1960/61 годов, сыграв 26 матчей в Серии Б, в которых забил 2 гола.

Выступления за сборную 
11 ноября 1951 года дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Италии в товарищеской игре против сборной Швеции, которая завершилась вничью 1:1.

В следующем году в составе сборной был участником Олимпийских игр 1952 года в Хельсинки, где сыграл в обоих матчах своей команды на турнире. В первом матче против сборной США Вентури забил один из голов итальянцев и помог разгромить соперника со счетом 8:0, однако уже во второй игре итальянцы были биты венграми 0:3 и покинули турнир.

Всего в течение карьеры в национальной команде, которая длилась 3 года, провел в форме главной команды страны 6 матчей, забив 1 гол.

Карьера тренера 
По завершении игровой карьеры стал тренером молодёжной команды «Интернационале». В частности помог становлению будущей легенды «Интера» и сборной Италии Джузеппе Бергоми.

С приходом на тренерский мостик «Интера» Джованни Трапаттони в 1986 году, Вентури был утвержден на должности помощника тренера главной команды. 1991 года вместе с Трапаттони перешёл на работу в «Ювентус», где также занимал должность помощника тренера.

После того, как летом 1994 года Трапаттони покинул «Ювентус», Вентури стал директором «Болоньи», где проработал несколько лет, после чего отошёл от дел.

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений за сборную на сайте Федерации футбола Италии.
 Данные об игроке в «Энциклопедии футбола».
 Аркадио Вентури на сайте National-Football-Teams.com 

Футбольные тренеры Италии
Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Тренеры ФК «Интернационале»
Тренеры ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Брешиа»
Игроки ФК «Рома»
Футболисты на летних Олимпийских играх 1952 года